Švýcarská hokejová liga - sezóna 2004/2005. Vítězem se stal tým HC Davos.

Konečná tabulka základní části

Play off

Play out

1. kolo 

 Kloten Flyers - HC Lausanne 4:1 na zápasy
 Fribourg-Gottéron - SCL Tigers 2:4 na zápasy

2. kolo 

 Fribourg-Gottéron - HC Lausanne 4:1 na zápasy

Baráž 

Baráž se tento ročník nehrála, protože HC Lausanne vzdal účast v baráži takže mistr Nationlligy B EHC Basel postoupil do dalšího ročníku bez boje.

Švýcarská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2004
Lední hokej v roce 2005